Aan de oostzijde van de vestingstad Venlo, bij de Keulse poort, werd aan het eind van de 17e eeuw het Keulse Bastion gebouwd, met daarvoor de uit 1740 daterende Lunette Avancée. Deze 110 meter brede lunette (vergelijkbaar met een bastion) werd later Fort Keulen genoemd. Het fort werd gebouwd aan de buitenzijde van Enveloppe Van der Duyn.
 
In totaal werden drie forten gebouwd om de vestingwerken te completeren, te weten: Fort Beerendonck, Fort Keulen en Fort Ginkel. Fort Sint-Michiel, dat op de westoever van de Maas lag, was al in de 17e eeuw gebouwd door de Spanjaarden.

In de 19e eeuw werden, net als vele andere vestingen, de Venlose vestingwerken op decreet van de Koning Willem III gesloopt.

In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd op de huidige straat Keulsepoort het markante regionale postkantoor ontworpen door de Rijksbouwmeester Hajo Hoekstra (1938/1939) in Amsterdamse School-stijl, met beeldhouwwerk van Charles Vos. Ook heeft er een replica in Madurodam gestaan. Sinds enkele jaren staat het pand leeg en wacht op herbestemming. De replica in Madurodam is intussen vernietigd, omdat er geen eigenaar meer is die ervoor betaalt.

Keulen
Vestingwerk van Venlo